Ermesinde van Barcelona (9e eeuw), echtgenote van graaf Sunifried van Barcelona
 Ermesinde I van Namen (1080-1141), gravin van Luxemburg
 Ermesinde II van Namen (1186-1247), gravin van Luxemburg
 Ermesinde van Lotharingen (11e eeuw), vrouw van Willem VII van Aquitanië
 Ermesinde (freguesia), een freguesia in de Portugese gemeente Valongo